Seznam nejvyšších budov v Hongkongu. Seznam je platný k roku 2022.

Základní informace 
Hongkong má vůbec nejvíce mrakodrapů ze všech měst světa. Ve městě se nachází 482 budov vyšších než 150 m. Důvodem ke stavbě tolika mrakodrapů je vysoká hustota zalidnění; na jednom čtverečním kilometru zde žije téměř 7000 obyvatel. Nejvyšší budovou Hongkongu je International Commerce Centre (ICC), měří 484 metrů a má 112 podlaží. Druhou nejvyšší budova je Two International Finance Centre, která měří 416 metrů.

Seznam budov

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 https://www.emporis.com/city/101300/hong-kong-china

Seznamy výškových budov
Stavby v Hongkongu